«S&A» — музичний дует поетеси і композиторки Світлани Щербини та музиканта Андрія Тонкевича, який був заснований у 2016 році.

Історія 
18 січня 2016 року Світлана Щербина та Андрій Тонкевич стали учасниками всеукраїнського проекту «ДоРеМіФа — Народний музичний рейтинг». З тих пір об'єдналися та створили дует. Неодноразово ставали учасниками різних талант-шоу, зокрема «Зіркова пара року-2016».

Нагороди 
 призери всеукраїнського фестивалю «Перлина України-2018» (третє місце за пісню «Матінко-Україна»).

Репертуар 
У репертуарі дуету нараховується більше тридцяти пісень різних жанрів на направлень. Більшу частину складають авторські пісні на вірші та музику Світлани Щербини, а також сучасні та циганські пісні.

Примітки

Література 
 Колективи Кіровоградщини / Т. Корінь // Кіровоградська правда. — 2017. — 6 листопада. — С. 4

Музичні дуети
Українські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 2016
Засновані в Україні 2016